Sherwood kan syfta på:

 Sherwood, Arkansas – stad i Pulaski County 
 Sherwood (TV-serie) –  brittisk kriminaldrama som hade premiär i Storbritannien 2022